Germscheid ist ein mehrdeutiger Begriff.

 Germscheid (Asbach), ein Ortsteil der Gemeinde Asbach im Landkreis Neuwied

Germscheid ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Germscheid